Giovanni D'Eramo (né en 1921), réalisateur et scénariste italien.
 Luce d'Eramo, nom de plume de Lucette Mangione (1925-2001), écrivaine italienne.